Lonza ist die Bezeichnung für

 eine Schweizer Chemiefirma, siehe Lonza Group
 einen Fluss in der Schweiz, siehe Lonza (Fluss)
 einen ehemaligen Industriestandort, siehe Lonza-Werk (Trattendorf)
 eine Musikgesellschaft der Gemeinde Gampel-Bratsch, siehe Musikgesellschaft Lonza